Robert Black (1829-1915) – scrittore britannico
 Robert "Bob" Benjamin Black (1862-1933) – giocatore di baseball statunitense
 Robert Black (1868-1939) – politico neozelandese
 Robert "Bobby" Black (1893-1916) – rugbista neozelandese
 Robert Black (1906-1999) – governatore coloniale britannico
 Robert D. Black (1946) – storico statunitense
 Robert Black (1947-2016) – criminale scozzese
 Robert Black (1950) – direttore d'orchestra statunitense
 Robert Charles Black Junior (1951) – nome di battesimo di Bob Black, avvocato e scrittore statunitense
 Robert Black (1956) – bassista statunitense
 Robert Black (1962) – politico canadese
 Robert Black (1995) – canottiere australiano
 Robert Black (...) – attore pornografico